

Елмо — місто, штат Міссурі
 Елмо — місто, штат Юта
 Елмо — переписна місцевість, штат Монтана
 Елмо — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 ELMo — одна з систем вкладання слів у машиннім навчанні